Консисто́рія (від  — «місце зборів, рада») — термін, що має кілька значень.
 У Православній церкві — установа з церковно-адміністративними й судовими функціями при архієреї з управління єпархією;
 У Римсько-католицькій церкві та у Греко-католицькій церкві — особлива нарада кардинальської колегії при папі римському, як правило, для призначенням нових кардиналів, а також організація при місцевій єпархії;
 У протестантизмі — церковно-адміністративний орган;
 У Стародавньому Римі і Візантії — рада при імператорі.

Див. також 
 Конклав
 Кардинал
 Пресвітерія

Посилання 
 Консисторія  // Словник української мови в 11 томах
 Консисторія  // 
 Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. — М: Русский язык, 1998. 
 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. — Чудинов А. Н., 1910. 

Стародавній Рим
Православ'я